Wilhelm Hofmeister, biologo e botanico tedesco
Wilhelm Hofmeister, designer automobilistico tedesco
Hofmeister, incarico di corte nel Sacro Romano Impero